Le mot égyptien peut désigner :
 une branche des langues afro-asiatiques, comprenant l'égyptien ancien, langue parlée au temps des Pharaons, et le copte, version plus moderne de la même langue;
 la variété d'arabe parlée en Égypte ;
 sous l'Ancien Régime, les mendiants vagabonds (qu'on appellera plus tard bohémiens). En 1664, par exemple, le conseil communal de Waremme ordonne de « faire dépacer de la ville les egiptiens y extans après les avoir semoncer en aimable ». Dans un livre de 1532 environ, nous lisons déjà : « comme les Bohémiens ou Egyptiens, qui disent la bonne fortune. Lesquels enchantent les gens par leur manière de faire, tellement qu'ils dérobent ce qu'ils veulent » (“De La Tressaincte Cene de nostre seigneur Jesus: Et De la Messe quon chante communement”, E1r°, réédité par Fr.M. Higman dans "Lire et découvrir”, p. 233-290).

Égyptienne peut désigner :
 une police d'écriture : Égyptienne (typographie)
 une frégate française puis britannique du , l'.

Écrit Égyptien, ce mot est un gentilé qui désigne un ressortissant de l'Égypte.